GTR – brytyjska supergrupa rockowa
 GTR – Grupa Turystyczna Roztocze
 GTR – Górny Taras Rataj